Diabo

Localidades

Diabo (departamento)

Diabo (Costa do Marfim)

Veja também
Devil
Diablo
 O Diabo